Sechser steht als Zahlwort für:

 defensiver Mittelfeldspieler im Fußball, siehe Mittelfeldspieler #Defensiver Mittelfeldspieler
 BMW 6er, eine Pkw-Baureihe von BMW
 Sechserträger, eine Getränkeverpackung
 Sechsling, eine Münze im Wert von sechs Pfennigen, siehe auch: Sperrsechserl
 die Innsbrucker Mittelgebirgsbahn (umgangssprachlich)
 der erste Mahlzahn im bleibenden Gebiss, siehe Molar (Zahn)
 Kräuterlikör als Mazeration mit jamaikanischen Rum aus den Kräutern Galgant, Kalmus und Engelwurz. 
 ehemaliger Tarif Der Sechser, siehe OWL Verkehr

Sechser ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Sechser (1925–2003), deutscher Staatsanwalt und Politiker (CSU)
 Michelle Sechser (* 1986), US-amerikanische Ruderin

Siehe auch: